Rio Pirangy kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Piranji (periodiskt vattendrag), Piauí, 
 Rio Piranji (vattendrag), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar